Андре́й Пучко́в:
 Пучков, Андрей Александрович (род. 1970) — украинский архитектуровед, культуролог, историк.
 Пучков, Андрей Юрьевич (род. 1969) — продюсер, телеведущий, сценарист.